Owston (Leicestershire), een plaats in Engeland
Owston (South Yorkshire), een plaats in Engeland